La parola mariposa in spagnolo e in alcuni paesi in cui si parla il sardo vuol dire farfalla.

Cinema  
Mariposa  – film del 2015 diretto da Marco Berger

Geografia 
 Contea di Mariposa (Mariposa County) – una contea della California
 Mariposa  – capoluogo dell'omonima contea
 Mariposa  – paese della provincia di Satipo, in Perù

Musica 
 Mariposa  – gruppo musicale italiano
 Mariposa  – album dell'omonimo gruppo del 2009
 Mariposa  – album di Lodovica Comello del 2015
 Mariposa - album di Felly del 2020

Altro 
 Barbie Mariposa  – film di animazione del 2008
 La Mariposa  – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 La Mariposa - romanzo dello scrittore Gian Gaspare Napolitano (1950)